Andreas Andersson, född 9 april 1979 i Falun, är en svensk ishockeymålvakt. Han spelar för närvarande för slovakiska HC ’05 Banská Bystrica.

Spelarkarriär
Andersson har aldrig uppskattat sig själv som någon startmålvakt för något lag i Sverige. Han startade sin karriär med Falu IF i division 1, men började snart i HV71:s ungdomsklubb. Från 1996 till 2000 spelade han 20 matcher för HV71:s A-lag och fem för ungdomslaget. Under denna tid var han även vald som målvakt i Sveriges juniorlag och spelade fem matcher i juniorvärldsmästerskapen.

Från säsongen 2000–01 till 2004–05 spelade han med IF Troja/Ljungby i Sveriges nästhögsta liga, HockeyAllsvenskan. Han fortsatte sedan i två säsonger med Rögle BK och 2007 signerade han ett tvåårskontrakt med HV71. Säsongen 2007–08,  12 februari, höll Andersson nollan, noterades för ett assist och gjorde dessutom mål i tom bur, vilket gjorde honom till den sjätte målvakten att göra mål i Elitserien. Linköpings HC stod för motståndet.

Meriter
 SM-guld 2008 med HV71
 SM-silver 2009 med HV71
 SM-guld 2010 med HV71

Spelarstatistik

Grundserie

Statistik efter SHLsäsongen 2013/2014.

Kvalserien

Statistik efter Elitseriesäsongen 2007/2008.

Referenser

Externa länkar 
 
 
 

Födda 1979
Målvakter i HV71
Målvakter i Linköping HC
Målvakter i Rögle BK
Svenska ishockeymålvakter
Idrottare från Falun
Män
Levande personer
Målvakter i IF Troja-Ljungby
Målvakter i Tranås AIF
Spelare valda i NHL Entry Draft 1998
Spelare valda av Mighty Ducks of Anaheim i NHL Entry Draft